Haarer ist ein vor allem in Oberdeutschland verbreiteter Name mit der ursprünglichen Bedeutung Flachsbauer oder Flachshändler ("har" war die mittelhochdeutsche Bezeichnung für den Flachs). Es ist u. a. der Name folgender Personen:

 Dietrich Haarer (* 1938), deutscher Physiker
 Johanna Haarer (1900–1988), deutsche Ärztin, NS-Erziehungsideologin
 Luise Haarer (1892–1976), deutsche Hauswirtschaftslehrerin und Kochbuchautorin
 Haarer (Küchen), ein Hersteller der u. a. die Schütte erfand.

Siehe auch:
 Harrer